Световното първенство по футбол през 2014 г. е 20-ото Световно първенство по футбол. Провежда се в Бразилия от 12 юни до 13 юли 2014.

Бразилия е за втори път домакин на световното първенство (след 1950 година) като по този начин става петата държава, организирала първенството два пъти, след Мексико, Италия, Германия и Франция. Първенството се провежда за пръв път в Южна Америка след Световното първенство по футбол 1978 година в Аржентина. За пръв път две поредни световни първенства се провеждат извън Европа и за пръв път две поредни първенства се провеждат в южното полукълбо (Световното първенство по футбол 2010 се провежда в Република Южна Африка).

Играчи, получили жълт картон в два мача, биват наказани да пропуснат следващия по програма. На играчите с един жълт картон, на които предстои да играят в полуфиналите той бива опростен, с цел да се избегне пропускане на участие във финалния мач, заради натрупани два жълти картона.

Избиране на домакин 

На 7 март 2003 г. ФИФА обявява, че за първи път след 1978 турнирът ще се проведе в Южна Америка. На 3 юни 2003 КОНМЕБОЛ обявява, че кандидатури за домакинство са подали Аржентина, Бразилия и Колумбия. До 17 март 2004 г. асоциациите на КОНМЕБОЛ избират Бразилия за техен кандидат.

Бразилия изпраща кандидатурата си през декември 2006 г., а Колумбия ги последва след няколко дни. Кандидатурата на Аржентина въобще не е обработена. На 11 април 2007 г. Колумбия официално се отказва от кандидатурата си, като Франсиско Сантос Калдерон, вицепрезидент на страната обявява, че вместо това ще се кандидатират за домакин на Световно първенство по футбол за младежи 2011. Така Бразилия става единствената държава, която иска да приеме първенството през 2014 година. На 30 октомври 2007 г. Бразилия печели правото да организира домакинството като единствена кандидатура.

Квалификации 

Жребият за квалификациите се провежда на 30 юли 2011 година в Марина да Глория в Рио де Жанейро. Като страна домакин  се класира автоматично за турнира.

Националните отбори на 203 от всичките 208 членки на ФИФА взимат участие в квалификациите, които се провеждат от 15 юни 2011 до 20 ноември 2013 г.

 се класира за първи път като самостоятелна държава.  се класира за първи път от 1998, а  и  от 2002.

За първи път от 2002 г. зона Океания няма представител на световното първенство.

Класирани отбори 
32-та класирали се отбора, заедно с мястото им в ранглистата на ФИФА за октомври 2013:

АФК (4)
  (57)
  (49)
  (56)
  (44)
КАФ (5)
  (32)
  (23)
  (59)
  (17)
  (33)

КОНКАКАФ (4)
  (31)
  (24)
  (13)
  (34)
КОНМЕБОЛ (6)
  (3)
  (11) (домакини)
  (22)
  (4)
  (6)
  (12)

УЕФА (13)
  (10)
  (5)
  (16) /първо участие/
  (2)
  (15)
  (1)
  (9)
  (8)
  (14)
  (19)
  (21)
  (18)
  (7)

Стадиони

Съдии 
Избраните от ФИФА съдии за мачовете от световното първенство:

Жребий за групите 
Жребият за груповата фаза на Световното първенство се провежда на 6 декември 2013 г.

32-та отбора са разпределени в четири урни по 8 отбора. Седемте най-високо поставени отбора в ранглистата на ФИФА плюс домакините от Бразилия (автоматично поставена в група A) попадат в първа урна. Останалите отбори са разпределени в останалите урни в зависимост от географското им положение.

Отбори от един континент не могат да попаднат в една група, с изключение на европейските отбори, но те не могат да бъдат повече от два. В началото на жребия от урна 4 е изтеглен един отбор (Италия) и пратен в урна 2, за да може всички урни да са с еднакъв брой отбори. Това решение предизвиква остри полемики, защото е в противоречие с принципа на ФИФА за националния рейтингов коефициент. Така, вместо федерацията с най-нисък рейтинг от европейските финалисти – Франция, във втора урна, по ирония на жребия, попада тази, която има най-висок измежду деветте непоставени – Италия. Скандалното решение е възприето от някои коментатори като реверанс към президента на УЕФА, французина Мишел Платини.

Мачове 
Графикът за мачовете е обявен на 20 октомври 2011 г. в централата на ФИФА в Цюрих. На 27 септември 2012 комитетът на ФИФА обявява началните часове на двубоите. Мачът на откриването се играе на 12 юни 2014 от 23:00 ч. българско време. Мачовете от груповата фаза се играят от 19:00, 22:00, 23:00 и 01:00 ч. българско време. Осминафиналите и четвъртфиналите започват в 19:00 и 23:00 часа българско време. Полуфиналите и мачът за третото място се играят от 23:00 ч. българско време. Финалът на 13 юли 2014 г. се играе на стадион „Маракана“ в 22:00 българско време.

По време на световното първенство часовата зона на България е UTC+3 (лятно часово време), само два от градовете – Куяба и Манаус, са в часовата зона на Амазония UTC-4, а всички останали градове, в които се играят мачове, са в часовата зона на столицата град Бразилия UTC-3. Всички часове по-долу са в българско време.

Групова фаза 
Първите два отбора от всяка група продължават в осминафиналната фаза. Класирането на отборите се определя по следния критерий:

 точките спечелени от мачовете в групите.
 голова разлика от всички мачове в групите.
 вкарани голове в груповата фаза.

Ако два или повече отбора са с еднакви показатели от първите три показателя, класирането им се определя по следния начин:

 спечелени точки в мачовете между отборите с равни показатели.
 голова разлика в мачовете между отборите с равни показатели.
 вкарани голове в мачовете между отборите с равни показатели.
 теглене на жребий от ФИФА.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Елиминационна фаза

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Световен шампион

Индивидуални и колективни отличия

Идеалният символичен отбор на първенството

Вижте също 
 Купа на конфедерациите 2013
 Летни олимпийски игри 2016

Източници

Външни препратки 
  Официален уебсайт